Herrestads distrikt kan syfta på:

Herrestads distrikt, Bohuslän
Herrestads distrikt, Östergötland
 Stora Herrestads distrikt, Skåne
 Östra Herrestads distrikt, Skåne

Se även
Herrestads församling
Herrestads socken